Roland Garros in 1971 bij de vrouwen werd voor de 64e keer gehouden. De Australische Evonne Goolagong won het toernooi door in de finale haar landgenote Helen Gourlay met 6-3 en 7-5 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
  Margaret Court (derde ronde)
  Virginia Wade (eerste ronde)
  Evonne Goolagong (winnares)
  Nancy Gunter (halve finale)
  Helga Masthoff (eerste ronde)
  Françoise Dürr (kwartfinale)
  Julie Heldman (derde ronde)
  Olga Morozova (tweede ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
Tennis in 1971